Une année commune commençant un samedi est une année de 365 jours au cours de laquelle le  et le 31 décembre tombent un samedi, comme :
 2022, la précédente, 
 2033, la prochaine.

On lui affecte la lettre dominicale B.

Calendrier annuel correspondant 

Précision : À noter que le point d'interrogation à la première ligne de janvier signifie que si l'année précédente était commune (C), il s'agirait alors de la semaine 52, alors que si l'année précédente était bissextile (DC), ce serait la semaine 53.

Autres années communes commençant un samedi 
  :
  : 1701 • 1707 • 1718 • 1729 • 1735 • 1746 • 1757 • 1763 • 1774 • 1785 • 1791 
  : 1803 • 1814 • 1825 • 1831 • 1842 • 1853 • 1859 • 1870 • 1881 • 1887 • 1898
  : 1910 • 1921 • 1927 • 1938 • 1949 • 1955 • 1966 • 1977 • 1983 • 1994 

  :
  : 2005 • 2011 • 2022 • 2033 • 2039 • 2050 • 2061 • 2067 • 2078 • 2089 • 2095
  : 2101 • 2107 • 2118 • 2129 • 2135 • 2146 • 2157 • 2163 • 2174 • 2185 • 2191
  : 2203 • 2214 • 2225 • 2231 • 2242 • 2253 • 2259 • 2270 • 2281 • 2287 • 2298
  : 2310 • 2321 • 2327 • 2338 • 2349 • 2355 • 2366 • 2377 • 2383 • 2394

Voir aussi 

Samedi